Ферлито () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ферлито, Ванесса (род. 1980) — итальянская актриса.
 Ферлито, Джузеппе (род. 1954) — итальянский кинорежиссёр.
 Ферлито, Карлотта (род. 1995) — итальянская гимнастка.